Ять может означать:
 Ять — буква русского языка.
 Ять — российское издательство.

См. также 
 Ять йотированный
 Ять в дореформенной русской орфографии